Walter Hunziker ist der Name folgender Personen:

* Walter Hunziker (Tourismuswissenschaftler) (1899–1974), Schweizer Tourismuswissenschaftler 
 Walter Hunziker (Architekt, vor 1915) (vor 1915–1990), Schweizer Architekt 
 Walter Hunziker (Architekt, 1929) (Walter R. Hunziker; 1929–2022), schweizerisch-US-amerikanischer Architekt und Stadtplaner 
 Walter Hunziker (Physiker) (1935–2012), Schweizer Physiker 
 Walter Hunziker (Architekt, 1948) (* 1948), Schweizer Architekt 

Siehe auch:
 Walther Hunzinger (1905–1972), deutscher Theologe